William Bennett kan syfta på bland andra:

* William Bennett (född 1936), brittisk flöjtist
 William Bennett (född 1943), amerikansk politiker
 William Bennett (född 1960), brittisk musiker i bandet Whitehouse
 William Sterndale Bennett (1816–1875), brittisk komponist
 William Cox Bennett (1820–1895), engelsk poet